Транкас Вијехас има више значења:

 Транкас Вијехас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Транкас Вијехас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику